Hazard (z az-zahr, arabsky kostka, hra v kostky) může být:

 hazard – riskantní jednání, jehož výsledek závisí na náhodě
 hazardní hra – hra, jejíž výsledek závisí výhradně nebo převážně na náhodě
 hazard (signál) – nežádoucí signál v číslicových elektronických obvodech

příjmení
 Eden Hazard (* 1991) – fotbalový záložník Chelsea FC a belgické reprezentace
 Thorgan Hazard (* 1993) – belgický fotbalista
 Kylian Hazard (* 1995) – belgický fotbalista

film
 Hazard (film)

Externí odkazy